O Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-15 de 2013 ou  Eurockey Cup U-15 2013 foi a 2ª edição do Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-15, que se realiza todos os anos. Realizou-se em Vilanova i la Geltrú, Espanha, entre os dias 31 de Outubro e 3 de Novembro de 2013.
Esta edição contou com os representantes de Portugal e Alemanha, não existindo participação inglesa dado o campeonato deste escalão não se ter realizado.
Na final o Reus Deportiu venceu o Sporting CP por 3-2.

Participantes
As equipas classificadas são:

Fase de grupos

Grupo A 

* - UVP Mirandola e Modena vence no desempate por livres directos

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Fase final

Apuramento do campeão

9º ao 16º lugar

Classificação Final

Ver também 
 Hóquei em patins
 Campeonato Europeu de Clubes de Hóquei em Patins sub-15

Ligações externas